Аль-Біші () — арабське прізвище.

Відомі носії:

 Мохамед Аль-Біші (1987) — саудівський футболіст
 Фахад Аль-Біші (1965) — саудівський футболіст

Арабські прізвища